Erick Torres peut désigner :

 Erick Torres Arias (né en 1975), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Erick Torres Padilla (né en 1993), footballeur mexicain.